

Austria 

 Wilhelmsdorf - gmina katastralna w Maissau, w Dolnej Austrii
 Wilhelmsdorf - gmina katastralna w Poysdorf, w Dolnej Austrii
 Wilhelmsdorf - gmina katastralna w Merkendorf, w powiecie Feldbach
 Wilhelmsdorf - gmina katastralna w Stuhlfelden, w powiecie Zell am See
 Wilhelmsdorf - dawana nazwa dzielnicy Wiednia – Meidling

Niemcy 
 Wilhelmsdorf - dzielnica Usingen 
 Wilhelmsdorf – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Ravensburg
 Wilhelmsdorf – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim 
 Wilhelmsdorf – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Saale-Orla
 Wilhelmsdorf – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Ravensburg

Zobacz też 
 Wilhermsdorf
 Hagenbüchach-Wilhelmsdorf